Finsing ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Finsing, Gemeinde im Landkreis Erding, Bayern
 Finsing (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Finsing (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern

in Österreich:
 Finsing (Gemeinde Uderns), Ortschaft der Gemeinde Uderns, Bezirk Schwaz, Tirol